Geografia
 Alt Deba. Comarca de Guipúscoa
 Baix Deba. Comarca de Guipúscoa
 Deba (Guipúscoa). Municipi de Guipúscoa
 riu Deba. riu de Guipúscoa
 Història
 Luxor, ciutat egípcia

Vegeu també 
 Riu Deva (desambiguació)
 Deva: deïtat de la mitologia hindú